Nodocepheus är ett släkte av kvalster. Nodocepheus ingår i familjen Nodocepheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Nodocepheus